Moik ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Moik (* 1956), österreichischer Naturfotograf 
 Karl Moik (1938–2015), österreichischer Fernsehmoderator und Entertainer
 Lutz Moik (1930–2002), deutscher Schauspieler
 Natalie Moik (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Wilhelmine Moik (1894–1970), österreichische Politikerin (SPÖ)